Алексей Сухарев:
 Сухарев, Алексей Григорьевич (род. 1946) — советский и российский учёный, сын Г. М. Сухарева.
 Сухарев, Алексей Михайлович (?—1752) — российский государственный деятель, сибирский губернатор, генерал-майор.
 Сухарев, Алексей Яковлевич (1897—1968) — Герой Советского Союза.